LZ 4 může označovat:

 LZ 4 (vzducholoď) – čtvrtá vyrobená vzducholoď hraběte Zeppelina
 Přistávací plocha 4 (LZ-4) – plocha pro vertikální přistávání raket společnosti SpaceX